Ива́н Дими́тров Терзи́ев (; 11 февраля 1934, Русе, Болгария — 28 февраля 2021) — болгарский кинорежиссёр.

Биография 
В 1958 году окончил актёрский факультет ВИТИС и некоторое время играл в театре в Пловдиве. В 1962—1966 годах учился во ВГИКе. Дипломную работу — короткометражный фильм «Артист Фёдор Грай» (с Р. Яцинявичусом, по рассказу Василия Шукшина) — защитил в 1966 году. В апреле 2007 избран председателем Гильдии кинорежиссёров Болгарии.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Господин Никто / Господин Никой
  — Мужчины без работы / Мъже без работа
  — Сильная вода / Силна вода
  — Деревенька / Селцето (сериал, 5 серий)

Награды

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 421

Примечания

Ссылки 
 
 Иван Терзиев на сайте КиноПоиск

Выпускники ВГИКа